Bailey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Steven Bailey zoolog
 C. Donovan Bailey
 Dana K. Bailey
 Frederick Manson Bailey
 Irving Widmer Bailey
 John Frederick Bailey
 Joseph R. Bailey
 James S. Bailey
 Jacob Whitman Bailey
 Liberty Hyde Bailey
 Roland G. Bailey
 Reeve M. Bailey
 Steven Bailey
 Vernon Bailey